Zhang Yan (zm. 163) – chińska cesarzowa
 Zhang Yan – chiński generał, fl. 180–205
 Zhang Yan (ur. 1963) – chiński malarz
 Zhang Yan (ur. 1967) – chiński tenisista stołowy, mistrz paraolimpijski
 Zhang Yan (ur. 1972) – chiński piłkarz
 Zhang Yan (ur. 1988) – chiński łyżwiarz figurowy
 Zhang Yan (ur. 1992) – chińska biathlonistka, olimpijka
 Zhang Yan (ur. 1997) – chiński piłkarz